Перо́в — російське прізвищ. Відомі носії:

 Перов Артур Дмитрович (1992-2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перов Василь Григорович (1834—1882) — російський живописець, один із членів-засновників Товариства пересувних художніх виставок.
 Перов Геннадій Борисович (* 1963) — український військовик, полковник, заслужений працівник соціальної сфери України.
 Перов Олександр Олександрович ( 1987) — російський хокеїст, захисник.
 Перов Яків Якович (1909—1990) — український режисер-документаліст.
 Перова Олена Володимирівна ( 1963) — український краєзнавець, популяризатор туристичного та оздоровчого потенціалу Сатанова.